Сан-Манго () может означать:

 Сан-Манго-д’Акуино — коммуна в Италии, в регионе Калабрия, в провинции  Катандзаро
 Сан-Манго-Пьемонте — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Салерно
 Сан-Манго-суль-Калоре — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Авеллино

См. также